Narajiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Нараевка/Narajewka) ist der Name:

 eines Flusses in der Westukraine, siehe Narajiwka

 eines Dorfes in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Slawuta, siehe Narajiwka (Slawuta)
 eines Dorfes in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Narajiwka (Iwano-Frankiwsk)
 eines Dorfes in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Narajiwka (Swjahel)
 eines Dorfes in der Oblast Winnyzja, Rajon Hajsyn, siehe Narajiwka (Pidhajzi)